Schmeing ist der Familienname folgender Personen:

 Clemens Schmeing OSB (1930–2018), deutscher Benediktinermönch und Abt von Gerleve
 Martin Schmeing (* 1962), deutscher Musiker
 Paul Schmeing (* 1964), deutscher Volleyballspieler